Een verkeersweg:
N324 (België)
N324 (Frankrijk)
N324a (Frankrijk)
N324 (Nederland), zie Provinciale weg 324
N-324 (Spanje)
N324 (Zwitserland)